Arville (Loir-et-Cher) — comuna francesa do departamento de Loir-et-Cher
Arville (Sena e Marne) — comuna francesa do departamento de Seine-et-Marne

Desambiguações de topônimos